Флаг Масля́нинского муниципального района Новосибирской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 16 июня 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1984.

Описание 
«Прямоугольное полотнище белого и зелёного цветов, диагонально разделённое из левого верхнего угла в правый нижний угол, двумя елеобразными полосами синего и жёлтого цвета и несущее в верхней, белой части изображения трёх положенных диагонально зелёных стеблей льна, имеющих пятилепестковые синие цветы с жёлтыми сердцевинами. 
Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Символика флага 
Флаг Маслянинского района разработан на основе герба Маслянинского района.

Зелёный цвет — символ надежды, изобилия, возрождения, жизненных сил. Силуэт кроны ели, образованный перевязями, символизирует Маслянинский район, расположенный в предгорьях Салаирского кряжа, как самый лесистый район Новосибирской области, в котором лесное хозяйство и лесопользование является ведущей отраслью экономики района.

Синий цвет — символ благополучия, мира, верности, движения вперёд. Во флаге района зигзагообразная перевязь символизирует реку Бердь, протекающую через район.

Жёлтый цвет (золото) — символ радушия, гостеприимства, справедливости, богатства, а также развитой в районе золотодобычи, осуществляющейся в основном по берегам рек и являющейся одним из основных источников богатства и благополучия жителей района.

Цветки льна-долгунца символизируют развитое в районе льноводство, знаменитый маслянинский лён.

Примечания